Die Scottish Football League Division One wurde 1956/57 zum 57. Mal ausgetragen. Es war zudem die 60. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 8. September 1956 und endete am 30. April 1957. In der Saison 1956/57 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 30. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Die Rangers qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1957/58. Dunfermline Athletic und Ayr United stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 33 Treffern Hugh Baird vom Airdrieonians FC.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1956/57 bei statto.com
 Scottish Division One 1956/57 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1956/57
1956 57